Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Kacałapow – rosyjski piłkarz
 Nikita Kacałapow – rosyjski łyżwiarz figurowy